Thelotremataceae es una familia de hongos liquenizados del orden Ostropales.

Géneros
Acanthotrema
Chapsa
Chroodiscus
Diploschistes
Fibrillithecis
Gyrotrema
Ingvariella
Leptotrema
Leucodecton
Melanotrema
Myriotrema
Nadvornikia
Ocellularia (sinónimo Ampliotrema)
Phaeotrema (ubicación incierta)
Platygrapha
Polistroma
Pseudoramonia
Redingeria
Reimnitzia
Stegobolus
Thelotrema
Topeliopsis
Tremotylium

Enlaces externos
Outline of Ascomycota 2007

Ostropales
Líquenes